Роберт Зиле (; род. 20 июня 1958 года, Рига) — латвийский политик и экономист (доктор экономических наук).

Окончил экономический факультет Латвийского университета, стажировался в Университете Айовы в США, канадском Брандонском университете. В 1997 защитил докторскую диссертацию в Латвийском сельскохозяйственном университете. С 1982 по 1996 год научный сотрудник, затем заведующий отделом Латвийского государственного института аграрной экономики. С 1989 по 1993 год Зиле работал экономическим редактором газеты Конгресса граждан Латвии «Pilsonis», а также в газете LNNK «Nacionālā Neatkarība». Работал сотрудником университета La Trobe в Австралии. Роберт Зиле участвовал в деятельности Народного фронта. Депутат Рижской думы и 6, 7, 8 Сейма Латвии. В правительстве Вилиса Криштопанса, Андриса Шкеле и Андриса Берзиньша был министром по особым поручениям по сотрудничеству с международными финансовыми структурами. Депутат Европарламента (с июля 2004 года). Председатель партии ТБ/ДННЛ (2011).

Публикации 
 Roberts Zīle, Changing Ownership in Latvia through Agrarian Reform, September 1992, Latvian State Institue of Agrarian Economics and Center of Agricultural and Rural Development Iowa State University
 Roberts Zile, Inna Steinbuka, Remigijs Pocs, Juris Krumins, Helmuts Ancans, and Uldis Cerps, Latvia Entering the XXI Century: Economy, Finances, Integration, 2000, Riga: Nacionālais Medicīnas Apgāds.
 Roberts Zīle, The Development of Privatization in Latvian Agriculture, October 1993, Latvian State Institue of Agrarian Economics and Center of Agricultural and Rural Development Iowa State University.

Ссылки 
 Сайт Роберта Зиле
 На портале Европарламента
 M. Ducmanis Finansu ministrs Roberts Zīle Latvijas Vēstnesis, 28.02.1997., Nr. 61/62

Националисты Латвии
Депутаты шестого Сейма Латвии
Депутаты седьмого Сейма Латвии
Депутаты восьмого Сейма Латвии
Кабинет Андриса Шкеле (2)
Кабинет Гунтарса Крастса
Кабинет Вилиса Криштопанса
Кабинет Андриса Шкеле (3)
Кабинет Андриса Берзиньша
Кабинет Эйнарса Репше
Министры сообщений Латвии
Депутаты Рижской Думы
Депутаты Европарламента от Латвии (2004—2009)
Депутаты Европарламента от Латвии (2009—2014)
Депутаты Европарламента от Латвии (2014—2019)
Депутаты Европарламента от Латвии (2019—2024)
Выпускники Латвийского университета
Министры финансов Латвии
Экономисты Латвии
Доктора экономических наук